Сантене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 17 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 265,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сантене на сайті французького Національного інституту географії
 Сантене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сантене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сантене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сантене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер